Бе́ртон-апон-Трент () — город в Великобритании в центральной Англии, на крайнем востоке графства Стаффордшир, на реке Трент. Административный центр округа Ист-Стаффордшир.

Численность населения города составляет 77 536 человек (2019 год). В Бертонском колледже обучается 13 тысяч студентов из города и окрестностей. Мировую известность получило в XIX веке бертонское пиво.

История 

Бертон возник в средние века как поселение вокруг Бертонского аббатства (монастырь Святой Модвенны). В XIV—XV столетиях, после постройки большого моста через Трент, Бертон превратился в рыночный город.

Экономика Бертона на протяжении столетий была основана на пивоваренном производстве. Бертон считается родиной пейл-эля. Начиная с XVIII века бертонское пиво отправлялось в дубовых бочках в разные концы Британии и в Российскую империю. После присоединения России к континентальной блокаде пивовары стали экспортировать свою продукцию в колонии.

Население 
Динамика численности населения по годам:

Пивоварни 
В лучшие годы до четверти всего пива, потреблявшегося в Англии, производилось в Бертоне. В 1880 году в городе работало 30 пивоварен, в 1980 году из них сохранилось только три. Знаменитая пивоварня Басса обращена в музей пива. На одном из пивзаводов производится также Marmite — особая пряная пищевая паста из пивных дрожжей.

Спорт 
В Бертоне открылся 9 октября 2012 года спортивный комплекс «Сент Джордж Парк» (St George’s Park). Этот современный футбольный комплекс, строительство которого обошлось в 105 миллионов фунтов, станет тренировочной базой для всех английских сборных по футболу. «Сент Джордж Парк» является одной из самых современных футбольных баз в мире и обладает 11 полями, пять из которых освещаются прожекторами и имеют подогрев газона. Имеется и одно крытое поле с мини-трибуной на 200 зрителей.

Города-побратимы 
 Линген (Германия)
 Белява (Польша)
 Блантайр (Малави)
 Элькхарт (США)
 Рошфор (Франция)
 Тойсеркан (Иран)

См. также 
 Церковь Святого Чеда
 Церковь Святой Модвенны

Примечания

Литература 
 

Стаффордшир
Города Англии